Andre Stojka – doppiatore statunitense
 Ceija Stojka – scrittrice, pittrice e attivista austriaca
 Harri Stojka – chitarrista austriaco